

Geografia

Francia 
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Villiers-le-Sec – ex comune ora frazione di Creully-sur-Seulles, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)

Pagine correlate 
 Villiers – pagina di disambiguazione